

Finanza 
 Fido bancario – l'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente
 Fido commerciale – valore della merce venduta con pagamenti dilazionati
 Fido alliance

Cinema 
 Fido – film del 2006 diretto da Andrew Currie

Musica 
 Fido – album dei Krisma del 1983 pubblicato negli Stati Uniti e ridistribuito in Italia con il titolo Nothing To Do With The Dog

Nomi 
 Fido – antroponimo
 Fido – cane

Telecomunicazioni 
 Fido – diminuitivo della rete informatica FidoNet
 Fido DECT – progetto finalizzato all'estensione su scala urbana della copertura telefonica dei telefoni cordless